Vasikkasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vasikkasaaret (öar i Lappland), 
 Vasikkasaaret (öar i Kymmenedalen), 
 Vasikkasaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Vasikkasaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar